Akito Fukuta (Mie, 1 de maio de 1992) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor.

Carreira 
Akito Fukuta começou a carreira no Sagan Tosu. 

Naturais de Mie
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Sagan Tosu